Леал има више значења:

 Леал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Леал, Авикола (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику